Pedralva (Braga), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Braga
 Pedralva (Minas Gerais), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais